Der Cercle Sportif Fola Esch ( Sportkreis Fola Esch) ist ein luxemburgischer Fußballverein. Gegründet wurde der Verein aus der Stadt Esch an der Alzette am 9. Dezember 1906 von dem Englischlehrer Jean Roeder, als Fola Esch und ist damit der älteste Verein Luxemburgs. Die Abkürzung Fola bedeutet FOotball and LAwn Tennis (Fußball und Rasentennis). Die Vereinsfarben sind Rot und Weiß.

Der Club trägt seine Heimspiele im Stade Émile Mayrisch aus. Das Stadion hatte früher eine Kapazität von 10.000 Plätzen, nach dem Umbau stehen noch knapp 4.000 Plätze zur Verfügung.

Geschichte 
 9. Dezember 1906 gegründet als Fola Esch/Alzette,
 1910 Umbenennung in CS Fola Esch/Alzette,
 1940 Zwangsumbenennung in Rote Erde Esch/Alzig,
 1944 Rückumbenennung in CS Fola Esch/Alzette.
 Seit Dezember 2016 sind sie Mitglieder der renommierten Club of Pioneers.

Nationale Erfolge 
 Luxemburgischer Meister (8): 1918, 1920, 1922, 1924, 1930, 2013, 2015, 2021
 Luxemburgischer Pokalsieger (3): 1923, 1924, 1955
 Luxemburgischer Ligapokalsieger (1): 2017
 Luxemburgischer Supercupsieger (1): 2017

Der Traditionsverein spielte in der Saison 2008/09 erstmals seit 1994 wieder in der höchsten Luxemburger Spielklasse, der Nationaldivision. Nachdem der Verein zwischenzeitlich bis in die 1. Division (3. Liga) abgestiegen war, spielte er seit der Saison 2006/2007 wieder in der Ehrenpromotion (2. Liga). Scheiterte Fola Esch 2007 noch im Aufstiegsspiel zur Nationaldivision mit 0:2 an Victoria Rosport, gelang im darauffolgenden Jahr der direkte Aufstieg. 2013 gelang der erste Meistertitel nach 83 Jahren.
2017 gewann CS Fola nach einem 2:2 am Ende der regulären Spielzeit durch ein 9:8 im Elfmeterschießen gegen F91 Düdelingen den luxemburgischen Supercup.

Europapokalbilanz

Bekannte Spieler 
  Léon Mart (1932–1946)
  Louis Pilot (1957–1961)
  Gérard Geisbusch (2007–2009, 2010–2014)
  Mustapha Hadji (2007–2010)
  Billy Bernard (2008–2021)
   Joël Kitenge (2008–2012)
  Jeff Strasser (2009–2010)
  Laurent Jans (2011–2015)
  Tom Schnell (2011–2014)
  Stefano Bensi (2012–2022)
  Samir Hadji (2012–2019)
  Ben Payal (2013–2016)
  Cedric Sacras (2016–2021)
  Veldin Muharemović (2016–2022)
   Rodrigue Dikaba (2018–2021)
   Sylvio Ouassiero (2019–2022)
  Michael Omosanya (2021–2022)

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

 
Esch, Fola
Gegründet 1906
Fola